La palabra metro puede hacer referencia a:

 al metro, unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades.
 al metro (de «ferrocarril metropolitano»), un sistema de transporte ferroviario.
 al metro plegable, un instrumento de medición usado en carpintería y en la construcción.
 a Metro, grupo de medios de comunicación sueco que publica el periódico homónimo y Publimetro en varias ciudades del mundo.
 a la Metro-Goldwyn-Mayer (coloquialmente, la Metro, un estudio de cine estadounidense.
 a Metro, un canal de televisión argentino.
 a Metro, un cantante de rap que formaba parte del grupo Geronación y ahora de LaTecnika.
 a Metro, una cadena de supermercados en Perú y Colombia que forma parte de la multinacional Cencosud.
 a Metro AG, una cadena multinacional alemana de tiendas minoristas.
 a Metro, una película de acción y catástrofe rusa de 2012.
 a Metro S.A., empresa estatal chilena operadora del Metro de Santiago.
 a Metro, una franquicia de novelas y videojuegos.